Ito se poate referi la:

Nume propriu 

 Itō, un nume de familie răspândit în Japonia, al șaselea după numărul de purtători (a se vedea Lista celor mai uzuale nume de familie#Japonia).

Localități 

 Municipiul Itō, o localitate în Japonia, în prefectura Shizuoka.
 Districtul Ito, o diviziune teritorială în Japonia, parte a prefecturii Wakayama.

Persoane 

 Jakuchū Itō (1716-1800), un pictor japonez.

Referințe

A se vedea și paginile 

 Nume de familie japoneze
 Nume proprii japoneze
 Ito (dezambiguizare),
 Kato (dezambiguizare),
 Kobayashi (dezambiguizare),
 Nakamura (dezambiguizare),
 Sato (dezambiguizare),
 Suzuki (dezambiguizare),
 Takahashi (dezambiguizare),
 Tanaka (dezambiguizare),
 Watanabe (dezambiguizare) și
 Yamamoto (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume de familie japoneze
Nume proprii